Un runabout (de l'anglais « running about », ou « courir partout ») est un véhicule léger découvert, destiné à être tracté par un cheval pour les usages quotidiens comme les courses ou la promenade et pouvant être conduit par une personne seule.

Le nom a été réemployé aussi bien dans le domaine hippomobile d'abord puis en automobile, certains canots à moteur et pour des motocyclettes.

Galerie

Articles connexes 
 Liste des véhicules hippomobiles
 Runabout (automobile)
 Bateau runabout

Véhicule hippomobile